Polskie jednostki pancerne szczebla pułku  oznaczone numerem 6
 6 Drezdeński Pułk Czołgów Ciężkich – oddział broni pancernej ludowego Wojska Polskiego
 6 Pułk Pancerny „Dzieci Lwowa" – jednostka pancerna  Polskich Sił Zbrojnych.